Магунтан (ромадзи Maguntan) — грязевой вулкан Пугачёвский в южной части о. Сахалин. Топоним айнского происхождения и ряд производных от него топонимов с японскими приставками (почти все названия были заменены на русскоязычные в 1947 году):
 Ками Магунтан — Пугачёво
 Магунтан-кава или Магункотан — Пугачёвка
 бухта Магункотан
 Магунтан-хама — Усть-Пугачёво
 Магунтан Додзё — «Пугачёво 44», городище на южном берегу вблизи устья реки Пугачёвки, в 90 м от берега моря, ровный квадратный участок земли 54 м в поперечнике, обнесён земляным валом и рвом. Разрушен в начале 1920-х годов но время строительства посёлка Магунтан-хама. В ходе земляных работ вблизи городища выкопаны оружие китайского и японского производства, стеклянные бусы и большое количество человеческих костей.
 Нака Магунтан

Литература 
 Самарин И. А. Об истории переименования населённых пунктов Южного Сахалина и Курильских островов в 1946 – 1947 годах . // Вестник Сахалинского музея. — Южно-Сахалинск, 2015. — № 22 — С. 210.
 Горбунов С. В., Федорчук В. Д. Список археологических памятников Макаровского района. // Вестник Сахалинского музея. — Южно-Сахалинск, 2003. — № 10 — С. 394.
 U.S.S.R. and Certain Neighboring Areas: Official standard names approved by the United States Board on Geographic Names. — Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1959. — Vol. 4 — P. 167.